A Warrior Bold – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
A Warrior Bold – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company